Annette O'Toole (1952-), de son nom original Annette Toole, actrice, productrice et scénariste américaine 
Anton O'Toole, footballeur irlandais
Ciaran O'Toole (1980), présentateur radio irlandais
Donald L. O'Toole (1902–1964), homme politique américain 
Edmund O'Toole, soldat sud-africain 
Erin O'Toole (1973-), homme politique canadien
James O'Toole (1958-), homme politique américain
James O'Toole (1929-1973), gangster américain
Jason O'Toole (1969-), chanteur 
Jed O'Toole, musicien américain 
Jim O'Toole, sportif américain 
Joe O'Toole, entraîneur américain de basket-ball
Joe O'Toole, homme politique irlandais 
John O'Toole, homme politique canadien 
Kate O'Toole, présentateur radio australien 
Kevin J. O'Toole (1964-), homme politique américain
Laurence O'Toole (1128-1180), Saint 
Mark O'Toole (1963-), prélat catholique britannique
Mark O'Toole (1964-), musicien anglais 
Matt O'Toole, acteur télé
Maureen O'Toole (1961-), sportive américaine, joueuse de water-polo
Mo O'Toole (1960-), femme politique britannique 
Olivia O'Toole (1971-), footballeuse irlandaise
Paddy O'Toole, homme politique irlandais
Pat O'Toole, sportif canadien
Peter O'Toole (1932-2013), producteur et acteur britannique d'origine irlandaise
Paul O'Toole, (1973-) acteur américain
Randal O'Toole, économiste américain

Voir aussi 
 le nom de famille 

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais